Mikołaj Rej – polski pisarz, działacz kalwiński
 Mikołaj Rej – polski działacz kalwiński, rotmistrz wojsk koronnych, syn Mikołaja Reja
 Mikołaj Rey – polski ziemianin, działacz ruchu ludowego
 Nicholas Andrew Rey – ambasador Stanów Zjednoczonych